Кубок Митропы 1927 — первый розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Спарта», который в финале обыграл австрийский «Рапид» с общим счётом 7:4.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1927 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1927 на сайте RSSSF

1927
Футбол в Европе в 1927 году